Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1976 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Brian Gottfried e Raúl Ramírez erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ismail El Shafei e Brian Fairlie hanno battuto in finale [9–8] Syd Ball e Kim Warwick 4–6, 6–4, 7–6.

Teste di serie

 Ross Case /  Geoff Masters (primo turno)

 Ray Ruffels /  Allan Stone (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1976